El término mente puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la mente, el fenómeno responsable del entendimiento, el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación, la voluntad y otras habilidades cognitivas;
 en el budismo, a la mente, una experiencia meditativa;
 en la mitología griega, a la mente, una ninfa asociada al río Cocito;
 al río Mente, ubicado al nordeste de la península ibérica;
 a D-mente, un grupo de rock;
 a Mente Maestra, un super villano de Marvel Comics y adversario de los X-Men;
 a Ediciones de Mente, una editorial fundada en 1980 en Buenos Aires por Jaime Poniachik y Daniel Samoilovich;
 a Mind (mente, en inglés), una revista británica que publica artículos de filosofía en la tradición analítica.